Bakayoko ist der Familienname folgender Personen:

 Hamed Bakayoko (1965–2021), ivorischer Politiker, Premierminister der Elfenbeinküste
 Ibrahima Bakayoko (* 1976), ivorischer Fußballspieler
 Johan Bakayoko (* 2003), belgisch-ivorischer Fußballspieler 
 Tiemoué Bakayoko (* 1994), französischer Fußballspieler
 Youssouf Bakayoko (* 1943), ivorischer Politiker und Diplomat